Spaar steht für:
 zwei im Spaargebirge gelegene Stadtteile von Meißen, Sachsen, siehe Niederspaar und Oberspaar
 das Spaar Select Team, eine ehemalige Radsportmannschaft, siehe Telenet-Fidea

Spaar ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Spaar (1933–2010), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Virologe
 Dominika Spaar (1911–2007), deutsche Ordensschwester, Generaloberin der Elisabethinerinnen

Siehe auch:
 Spar (Begriffsklärung)
 Spahr